Кофейная гуща — отходы приготовления молотого кофе. До того, как был изобретён кофейный фильтр, нужно было ждать, когда крупные частицы помола осядут на дне кофейника или джезвы, а мелкие частицы оставались на дне кофейной чашки. Кофейная гуща используется в гадании.

На Востоке кофе пьют с гущей, которая, как считается, связывает вредные вещества и выводит их из организма. Также нашла она применение в домашнем хозяйстве и в экономике:
 Вместе с мылом кофейная гуща помогает быстрее отмыть сильно загрязнённые руки.
 Кофейную гущу используют для пилинга лица.
 Кофейная гуща — удобрение для цветов и растений благодаря высокому содержанию азота, фосфора, калия и других минеральных веществ.
 Кофейная гуща служит профилактическим средством от плодовой мошки на горшечных растениях.
 В качестве добавки в компост или непосредственно на садовых грядках кофейная гуща привлекает дождевых червей, разрыхляющих почву. Также она может использоваться в качестве перегноя который будет удерживать влагу и не позволять расти сорнякам.
 Кофейная гуща часто используется при посеве моркови. Она получается чистая, без черных дыр.
 Кофейная гуща помогает избавиться от муравьёв (муравьи не любят запах кофе) и является хорошим репеллентом от полёвковых.
 В высушенном виде кофейная гуща может использоваться в качестве вторичного топлива (например, у компании «Kraft Foods» есть несколько электростанций на биомассе, работающих на кофейной гуще, которая в больших количествах остаётся при производстве растворимого кофе).

См. также 

 Гадание на кофейной гуще

Ссылки 

 Кофейная гуща в быту и в умелых руках

Кофе
Биотопливо